Hörby kan syfta på:

 Hörby kommun – en kommun i Skåne län 1971–
 Hörby – en tätort i Hörby kommun
 Hörby socken – en socken i Skåne
 Hörby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Hörby municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Hörby landskommun 1894–1900
 Hörby köping – en tidigare kommun i Malmöhus län 1900–1970
 Hörby församling – en församling i Frosta kontrakt i Lunds stift
 Hörby kyrka – en kyrkobyggnad i Hörby
 Hörby distrikt – ett distrikt i Hörby kommun och Skåne län 2016–
Hörby, Sölvesborgs kommun – en tidigare småort i Sölvesborgs kommun
AB Hörby Bruk – ett svenskt verkstadsindustriföretag i Hörby